Zwischen den Zeiten steht für:

 Zwischen den Zeiten (Roman), Roman von Kate Thompson (2005)
 Zwischen den Zeiten (Film), deutscher Film von Hansjörg Thurn (2014)
 Zwischen den Zeiten (Zeitschrift), theologische Fachzeitschrift
 Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten, Autobiographie von Bruno Kreisky (1986)
Siehe auch:
 Grenzgänger – Zwischen den Zeiten
 Zwischenzeit